Пыжовы (Пыжевы) — древний дворянский род, из московских бояр. 

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (01 февраля 1686), для внесения рода в Бархатную книгу,  была подана совместная родословная роспись однородцев: Белкиных, Отяевых, Пыжовых и Шафровых.

Род внесён в VI часть родословной книги Тверской губернии.

Происхождение и история рода 
Предок рода Аманд Буссавол "муж дивен, честью маркграф", выехал в Москву из Цесарии (1267) и принял святое крещение с именем Василий. Его сын Иван Васильевич Босоволков, внук Герасим Иванович и правнук Пётр Герасимович Босоволков-Отяев - наместники московские. Алексей Петрович прозванием Хвост - московский боярин, у которого был внук  Фёдор Васильевич Хвостов по прозвищу Пыж (VII колено), является родоначальником Пыжовых.  Иван Александрович воевода в Казанском походе (1544), а Фёдор Александрович воевода в походах: Казанском (1544), Шведском (1549) и Полоцком (1551). Василий Яковлевич, при Иване Грозном воевода в Сыренске, Красном и Юрьеве. Степан и Фёдор Яковлевичи подписались под приговором Земской думы о войне с Польшей (02 июля 1566).

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле, крестообразно означены золотой ключ и шпага и на них находится столб с дворянской на поверхности его короной, поставленный на земле (изм. польский герб Першхала), а по сторонам ключа и шпаги две золотых звезды.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб рода Пыжевых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 93.

Известные представители 

 Пыжов Клементий Ильин - московский дворянин (1629-1677).
 Пыжов Кондратий Аристович - московский дворянин (1636-1640).
 Пыжов Леонтий Ильин - московский дворянин (1640-1658).
 Пыжов Потап Клементьевич прозвище Богдан, (1639—1703) — русский государственный и военный деятель XVII века.
 Пыжов Богдан Клементьевич - стряпчий (1662-1668), стольник (1686-1692), воевода в Кайгородке (1682).
 Пыжов Кондратий Клементьевич - московский дворянин (1676-1692), воевода в Устюжне-Железнопольской (1680-1681).
 Пыжов Иван Богданович - стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686), стольник (1687-1692).
 Пыжов Михаил Яковлевич - стольник (1686).
 Пыжов Фёдор Кондратьевич - стольник царицы Евдокии Фёдоровны (1692).
 Киприан (1904—2001) — архимандрит РПЦЗ, иконописец и художник.

Примечания

Литература 
 
 
 Гербовые дела Пыжевых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по внесению в Общий Гербовник по Тверской губ. 1817—1860 гг. РГИА, ф.1343, оп.27, дд.7753, 7754
 https://web.archive.org/web/20130618124710/http://pyzhov.net/

Шляхетские роды герба Колонна
Шляхетские роды герба Баржта
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера